Carlo Barberini (1562–1630) - Italiaans edelman en soldaat
 Carlo Barberini (1630-1704) - Italiaans kardinaal, kleinzoon van bovenstaande